Чемпионат Фарерских островов по футболу 2022 — 80-й сезон главного футбольного первенства Фарерских островов. Проходит с 5 марта по 22 октября 2022 года.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвует 10 клубов. Они сыграют между собой трёхкруговой турнир (27 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Фарерских островов стартует в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

В Лиге конференций Фарерские острова представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три фарерские команды стартуют в Лиге конференций с 1-го квалификационного раунда.

Клубы — участники

Турнирная таблица

Некоторые факты 
Самый разгромный матч: 8-0 (КИ - СКАЛА);

Самый результативный матч: 7-2 (Б-36 - СКАЛА), 5-4 (07 Вестур - ЭБ/Стреймур)

Самая результативная ничья: 3-3 (АБ - 07 Вестур), (СКАЛА - 07 Вестур)

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Фарерских островов на soccer.365

Чемпионат Фарерских островов по футболу
Фарерские острова
2020-е годы на Фарерских островах